Riefers ist der Familienname folgender Personen:
 Anke Riefers (* 1940), deutsche Politikerin (SPD) und Bürgermeisterin
 Philip Riefers (* 1990), deutscher Eishockeyspieler